Хисаря () — община в Болгарии. Входит в состав Пловдивской области. Население составляет 14 847 человек (на 21.07.05 г.).

Кмет (мэр) общины Хисаря — Георги Николов Пирянков по результатам выборов 2007 года

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Беловица
 Красново
 Крыстевич
 Мало-Крушево
 Михилци
 Мытеница
 Ново-Железаре
 Паничери
 Старо-Железаре
 Старосел
 Хисаря
 Черничево

Примечания 

Общины Пловдивской области